Die Saison 2000/01 war die zweite Spielzeit der Allsvenskan als zweithöchste schwedische Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die Liga wurde in der Hauptrunde in zwei Gruppen aufgeteilt. Die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die SuperAllsvenskan. Die übrigen Mannschaften der beiden Allsvenskan-Hauptrundengruppen mussten in einer Qualifikationsrunde antreten, wobei diese ebenfalls in Nord und Süd aufgeteilt wurde. Die beiden Erstplatzierten der SuperAllsvenskan qualifizierten sich für die Kvalserien. Dort trafen sie auf die beiden Letztplatzierten der Elitserien und die beiden weiteren für die Kvalserien qualifizierten Mannschaften der Allsvenskan, wobei die beiden Erstplatzierten der Kvalserien in der folgenden Spielzeit in der Elitserien antreten durften.

Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 der SuperAllsvenskan qualifizierten sich für die Playoffs, in denen sie auf die beiden Erstplatzierten jeder Qualifikationsrunde trafen. Die beiden Playoff-Sieger qualifizierten sich ebenfalls für die Kvalserien. Der Letztplatzierte der Qualifikationsgruppe Nord sowie die beiden Letztplatzierten der Qualifikationsgruppe Süd mussten in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt antreten, wobei es getrennte Abstiegsrunden (Nord und Süd) gab. Gemäß ihrer Hauptrundenplatzierung erhielten die Mannschaften für die Qualifikationsrunde zwischen null und sieben Bonuspunkten.

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime gab es zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

SuperAllsvenskan 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Qualifikationsrunde

Gruppe Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Playoffs

Erste Runde 
 Bodens IK – Nyköpings NH 90 2:1 (1:0, 1:2, 3:2 n. V.)
 Mora IK – Tingsryds AIF 2:1 (2:1, 2:5, 5:0)
 IF Troja-Ljungby – Hammarby IF 0:2 (2:3, 3:7)
 IK Oskarshamn – Skellefteå AIK 2:0 (4:0, 5:2)

Zweite Runde 
 Mora IK – Hammarby IF 1:2 (4:5, 3:2, 0:4)
 Bodens IK – IK Oskarshamn 1:2 (3:5, 3:2 n. P., 2:5)

Kvalserien 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Abstiegsrunde

Gruppe Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Weblinks 
 

2000
Eishockeysaison 2000/01